Finska je prvič nastopila na izboru za Pesem Evrovizije leta 1961. Prvič je zmagala šele leta 2006, ko je nastopila našemljena hardrockovska skupina Lordi s pesmijo Hard Rock Hallelujah. Do te zmage je veljala za eno največjih evrovizijskih poraženk; pretekli največji uspeh je bilo 6. mesto leta 1973, sicer pa je osemkrat zasedla 8. mesto in kar trikrat ostala brez točk. 

Med letoma 2000 in 2007 ter 1973 in 1976 so vsi finski predstavniki prepevali v angleščini, leta 1990 pa je skupina Beat zapela v švedščini. Preostali nastopi so bili izvedeni v finščini. 

Pri točkovanju je razpoznavna naveza med Finsko in Baltskimi ter preostalimi skandinavskimi državami.

Leta 2020 je bila pesem Evrovizije odpovedana.

Predstavniki

Reference